Серге́й Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Сергей Николаевич (1900—1984) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Кузнецов, Сергей Николаевич (1904—1989) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кузнецов, Сергей Николаевич (род. 1945) — советский и российский лингвист.
 Кузнецов, Сергей Николаевич (1953—2021) — российский дипломат.
 Кузнецов, Сергей Николаевич (род. 1969) — глава Новокузнецка.
 Кузнецов, Сергей Николаевич (род. 1980) — российский хоккеист.